Karl hace referencia a:
 Abreviatura científica del botánico János Karl (1842-1882). 
 Karl, nombre original de Carlos
 Karl, clase social en la sociedad nórdica medieval equivalente a hombre libre.
Karl, municipio alemán.

 Personajes con el nombre de Karl:
 Karl Böhm, director de orquesta austriaco.
 Karl Carlson, personaje ficticio de Los Simpsons.
 Karl Christian Friedrich Krause, filósofo alemán.
 Karl Hermann Frank, militar de la SS alemán.
 Karl Hjalmar Branting, político sueco, Premio Nobel de la Paz en 1921.
 Karl Jaspers, filósofo alemán;
 Karl Landsteiner, patólogo estadounidense de origen austriaco, premio Nobel de Medicina en 1930;.
 Karl Liebknecht, dirigente socialista alemán.
 Karl Loewenstein, filósofo y politólogo alemán.
 Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y pensador socialista alemán.
 Karl Terzaghi, ingeniero checo.
 Karl Weierstrass, matemático alemán.
 ...